Усманова Мінсилу Губайтівна (* 1950) — башкирський мовознавець, педагог-методист, доктор філологічних наук, професор. Почесний працівник вищої професійної освіти РФ.
 Усманова Нілюфар Ібрагімівна (* 1987) — узбецька співачка і актриса.
 Юлдуз Усманова (* 1963) — одна із найпопулярніших виконавиць Узбекистану. Народна артистка Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, заслужена артистка Казахстану.
 Вінер-Усманова Ірина Олександрівна (* 1948) — радянський та російський тренер з художньої гімнастики. Доктор педагогічних наук; професор. Заслужений тренер Росії; герой праці Російської Федерації.

Усманова — присілок у Кунашацькому районі Челябінської області.
 Велика Усманова — присілок у Аргаяшському районі Челябінської області.
 Мала Усманова — присілок у Аргаяшському районі Челябінської області.